Капра́я (, ) — остров Тосканского архипелага (Италия). На острове расположена коммуна Капрая-Изола.

География 

Название острова происходит от  — «козёл». Площадь — 19 км² Находится в 30 км к востоку от северной оконечности острова Корсика, мыса Капо-Бьянко, от которого отделён Корсиканским проливом; в 32 км северо-западнее острова Эльба. По происхождению вулканический остров, наивысшая точка — 447 м. Капрая — третий по величине остров в Тосканском архипелаге и самый западный из островов архипелага.

История 
В 1527 году остров перешёл во владение Генуи и был хорошо укреплён. В 1796 году ненадолго был оккупирован английским флотоводцем Горацио Нельсоном.

Позже на острове находилась сельскохозяйственная штрафная колония, закрытая в 1986 году. Бо́льшая часть территории острова включена в Национальный парк Тосканского архипелага.

Экономика 
Производство вина, добыча анчоусов.

Достопримечательности 
Замок Сан-Джорджо (San Giorgio, XV век), церковь Сан-Никола (San Nicola).

Галерея

Примечания

Литература 
 «Capraia Island». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).

Ссылки 
 

Тосканский архипелаг